

Botanica 
 Non ti scordar di me: alcune erbe del genere Myosotis.

Musica 
 Non ti scordar di me – brano musicale di Beniamino Gigli del 1935
 Non ti scordar di me – album di Sergio Leonardi del 1999
 Non ti scordar mai di me – singolo di Giusy Ferreri del 2008

Cinema 
 Non ti scordar di me – film del 1935 diretto da Augusto Genina